Michajlovsk (kraj Stavropol), een stad in de Russische kraj Stavropol
 Michajlovsk (oblast Sverdlovsk), een stad in de Russische oblast Sverdlovsk